Königsgalerie steht für
 Königsgalerie (Kathedralskulptur), die Statuenreihen alttestamentarischer oder historischer Könige an den Westfassaden französischer Kathedralen.
 Königsgalerie Duisburg, Einkaufsgalerie
 Königs-Galerie Kassel, Einkaufsgalerie 
 Königsgalerie im Totentempel des Sethos I. (Abydos), siehe Königsliste von Abydos (Sethos I.)